Le championnat d'Europe de basket-ball 1951 s'est disputé à Paris en France du 3 au 12 mai 1951.

Lieux de compétitions

Les groupes 
Les 18 équipes sont réparties dans deux groupes (A~B~C~D), de la façon suivante :

Compétitions

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Tour final

Places de 13 à 17 

Le vainqueur opposant les cinquièmes des deux groupes composés de cinq équipes est qualifié pour le tour de classement des équipes 13 à 16. Le vaincu est classé  du tournoi.

Première phase

Groupe I

Groupe II

Deuxième phase

Places de 13 à 16

Places de 9 à 12

Places de 1 à 8

Première phase

Groupe I

Groupe II

Deuxième phase

Places de 1 à 4

Classement final

Liens externes 
  FIBA Europe

1951
Basket-ball
Basket-ball 1951
Europe 1951
Europe
Sport en France en 1951
Mai 1951